Карницкий — польская фамилия, имеет женскую форму Карницкая.

 Карницкие — польский дворянский и графский род герба Косцеша.

 
 Карницкий, Андрей Осипович (1860—1935) — педиатр, доктор медицинских наук, профессор, один из основателей Ростовского государственного медицинского университета.
 Карницкий, Валерий Иванович (род. 1991) — белорусский футболист.
 Карницкий, Иосиф Иванович (1840—1914) — российский юрист, сенатор, действительный тайный советник (1911).
 Карницкий, Марьян Иосифович (род. 1937) — председатель колхоза «Красное Знамя» Столбцовского района Минской области, Герой Социалистического Труда.

 Карницкая, Нина Андреевна — советский композитор, Заслуженный деятель искусств Северо-Осетинской АССР.

Примечания